

Geografia 
 Boldog – comune del distretto di Senec (Slovacchia)
 Boldog – comune della provincia di Heves (Ungheria)

Letteratura 
 Boldog – personaggio dei romanzi di John Ronald Reuel Tolkien

Altro 
 Boldog – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum